María Beatriz de Saboya (Roma, 2 de febrero de 1943) es la hija más joven del último Rey reinante de Italia Humberto II, y de su esposa, la princesa María José de Bélgica.

Biografía 
Nació en el Palacio del Quirinal a las 6:15 horas de la mañana, tenía solo tres años cuando tuvo que exiliarse con su familia, al fin de la monarquía italiana.

Familiarmente, es llamada Titti.

A mediados de los años 60 realizó estudios de psicotecnia y asistencia social en la clínica del doctor López Ibor (Madrid)

María Beatriz se casó por el rito civil el 1 de abril de 1970 con el diplomático argentino Luis Rafael Reyna-Corvalán y Dillon (que vivió del 18 de abril de 1939 al 17 de febrero de 1999) en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y un año más tarde, el 9 de enero de 1971 en Córdoba, Argentina por el rito católico. Su esposo murió en extrañas circunstancias, y el matrimonio tuvo por hijos a:

Rafael Humberto Reyna y de Saboya (1970-1994). Murió joven al precipitarse desde una ventana, estaba en una relación con Margarita Beatty Tyler, con quien tuvo una hija nacida póstumamente.

Patricio Reyna y de Saboya (1971). Murió poco después de nacer.

Azaea Beatriz Reyna y de Saboya (1973- ), casada en 1996 con Arturo Pando y Mundet (1971- ). Tuvieron una hija.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas italianas 
  Dama gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (restituida en 2006).

Ancestros

Referencias 

Princesas de Italia del siglo XX (casa de Saboya)
Personas de Nápoles
Damas grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro